

Geografia 
 Gurgo – frazione del comune di Locana nella città metropolitana di Torino

Persone 
 Cesarina Gurgo Salice – ballerina, pittrice e collezionista d'arte italiana
 Francesco Gurgo Salice – compositore, pianista e direttore di banda italiano
 Ottorino Gurgo – giornalista e saggista italiano
 Pierre Gurgo Salice – produttore cinematografico italiano